Леонид Александров:
 Александров, Леонид Александрович (1926—1996) — советский и писатель, переводчик.
 Александров, Леонид Константинович (1891—1963) — советский валторнист, заслуженный артист РСФСР.